Okręty US Navy o nazwie USS  "White Plains" pochodzącej od bitwy w czasie rewolucji amerykańskiej:
Pierwszy "White Plains" (CVE-66) był lotniskowcem eskortowym będącym w służbie w latach 1943 - 46, brał udział w bitwie koło Samar będącej częścią bitwy morskiej o Leyte
Drugi "White Plains" (AFS-4) był okrętem magazynowym (ang. Combat Stores Ship) będącym w służbie w latach 1968 - 1995.
White Plains